Manuel Miserachs i Codina (Igualada, 1923), advocat i polític català, militant d'Unió Democràtica de Catalunya i alcalde d'Igualada 
 Manuel Miserachs i Pelfort (Igualada, 1844 - 1898), fabricant i polític vinculat al Partit Conservador, regidor de l'Ajuntament d'Igualada
 Manuel Miserachs i Rigalt (Barcelona, 1906 - Manresa, 1980), metge català
 Pau Miserachs Sala (Barcelona, 1946) 
 Valentí Miserachs Grau (Sant Martí Sesgueioles, Anoia, 1943), prevere, organista, director de cor i compositor català 
 Xavier Miserachs i Ribalta (Barcelona, 1937 - Badalona, 1998), fotògraf català